El Torneig de Luxemburg 2010, oficialment conegut com a BGL Luxembourg Open 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 15a edició del torneig es va celebrar entre l'16 i el 24 d'octubre de 2010 al CK Sport Center de la Ciutat de Luxemburg, Luxemburg.

La parella formada per Timea Bacsinszky i Tathiana Garbin va aconseguir el seu tercer títol de l'any.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial    

2010
WTA Tour 2010